Гертман — еврейская фамилия. Известные носители:

 Гертман, Лев Григорьевич (1910—1971) — профессор Ташкентского политехнического института.
 Гертман, Павел Андреевич (1911—1943) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Гартман